Fitzherbert ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Fitzherbert (1756–1837), erste Ehefrau des späteren Königs Georg IV. von Großbritannien
 Samuel Wyndham Fitzherbert (1854–1915 od. 1916), britischer Gartenliebhaber 
 William Fitzherbert († 1154), Erzbischof von York